ФШМ может означать:
 ФШМ — сокращённое название государства Федеративные Штаты Микронезии.
 ФШМ — футбольный клуб из Москвы (Футбольная школа молодёжи).
 ФШМ — футбольный клуб из Киева (Футбольная школа молодёжи).
 ФШМ — название советского футбольного клуба ШВСМ-1 из Ленинграда в 1955—1967 гогдах.

См. также

Ссылки 
 Кузница кадров. № 7. Футбольная школа молодежи / СДЮШОР «Торпедо». news.sportbox.ru